Andreas Skov Olsen – calciatore danese
 Kira Skov – cantante danese
 Peter Skov-Jensen – allenatore di calcio ed ex calciatore danese
 Rikke Skov – ex pallamanista danese
 Robert Skov – calciatore danese
 Shayne Skov – giocatore statunitense di football americano 
 Søren Skov – ex calciatore danese